Ekke steht für:

 eine deutsche Politikerin, siehe Elise Ekke
 eine norddeutsche Sagengestalt, siehe Ekke Nekkepenn
 einen österreichischen Porträt-, Landschafts- und Aktmaler sowie Graphiker, siehe Ekke Ozlberger

Siehe auch:
 Ecke (Begriffsklärung)